Der Kanton Saint-Ours ist ein französischer Kanton in den Arrondissements Issoire und Riom im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 40 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Saintours